Mononen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), joueur finlandais de football
 (1920-1996), skieur finlandais de cross-country
Laura Mononen (née en 1984), fondeuse finlandaise
Lauri Mononen (1950-2018), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1983), athlète finlandais en saut à la perche
 (1930-1968), musicien et parolier finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois